Une équipe de match d'improvisation théâtrale est composée de six joueurs, plus un coach. Ce dernier ne peut pas entrer sur la patinoire, puisqu'il est responsable du chronométrage de l'improvisation et de la prise en note du caucus.

Le coach porte généralement une tenue originale : c'est lui qui est appelé en premier au début du match. Il s'occupe de coordonner les cinq minutes d'échauffement obligatoire, et garde un rapport du match. Pendant les vingt secondes de caucus, il gère les discussions pour établir un coaching simple et clair à l'intention des joueurs qui entreront sur l'improvisation.

Improvisation théâtrale